Кабда (кабза, ) — мера длины в мусульманских странах, не имеющая определённого значения и примерно соответствующая ширине кулака. В Средней Азии для обозначения ширины кулака чаще использовался термин кабза. Кабда, как правило, равна 4 асбам (ширине пальца) и в Средние века составляла 1/6 зиры (локтя). Так как, асба и зира в разное время и в разных странах имели разную величину, то и, зависящая от их размера, величина кабды также колебалась:
 Кабда «чёрного» локтя, то есть 54,04/6 ≈ 9,01 см.
 Кабда канонического локтя, то есть 49,875/6 ≈ 8,31 см.
 Египетская кабда (XIX век) = 5 египетским асбам = 15,675 см.

Также использовалась величина кабда с асба каима (кулак с поднятым большим пальцем), которая равнялась семи асбам.

Источники

См. также 
 Асба
 Зира (единица длины)
 Касаба

Арабские единицы измерения расстояния